Кудесне́рское се́льское поселе́ние () — муниципальное образование в составе Урмарского района Чувашской Республики. Административный центр — деревня Кудеснеры. Поселение образовано законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года №37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 

Образовано с 1 января 2006 года законом Чувашской Республики от 24 ноября 2004 года №37 «Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа». 
В 1927—1994 годах — Кудеснерский сельский Совет народных депутатов Урмарского района. 
В 1991—2005 годах — Кудеснерская сельская администрация Урмарского района Чувашской Республики.

Состав поселения 
В состав сельского поселения входят населённые пункты:

Население

Люди, связанные с поселением 
 Алендей Василий Степанович (1919, Кудеснеры, Цивильский уезд — 1989, Чебоксары) — чувашский писатель, прозаик, публицист и критик. Народный писатель Чувашской АССР, награждён орденом Дружбы народов. Автор многочисленных книг.
  (1903, Кудеснеры,  Цивильский уезд — 1974, Шихазаны, Канашский район) — журналист, писатель, переводчик. Член Союза писателей СССР (1934), участник Великой Отечественной войны. 
 Андреева Вера Сергеевна (р. 1988, Новые Щелканы, Урмарский район) —  спортсменка. Мастер спорта России по маунтинбайку. Чемпионка Чувашии, неоднократный призёр и победитель первенств и этапов Кубка России среди юниорок, молодёжи, серебряный призёр чемпионатов России (2007, 2008) по кросс-кантри, участница XXIX летних Олимпийских игр (2008) по маунтинбайку.
 Захаров Анатолий Титович (р. 1928, Кудеснеры, Урмарский район) — спортсмен, мастер спорта (1970) и мастер спорта СССР международного класса (1978) по самолётному спорту, полковник. Лётчик-испытатель 1-го класса, пятикратный рекордсмен мира по самолётному спорту на самолёте М-2 «Чайка» (1972, 1974). Награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
 Лукин Сергей Лукич (1922, Старые Щелканы, Цивильский уезд — 1990, Старые Щелканы, Урмарский район) — председатель колхоза имени Мичурина Урмарского района Чувашской АССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда. 
 Мамонтов Юрий Александрович (р. 1946, Старые Щелканы, Урмарский район) — преподаватель, организатор образования. В 1975—1985 — преподаватель, заместитель директора, в 1987—2008 — директор Чебоксарского кооперативного техникума. Заслуженный работник образования Чувашской Республики (1996), заслуженный учитель Российской Федерации (2001).
 Николаев Иван Николаевич (ок. 1880, Избеби, Цивильский уезд — 1916, Волынское Полесье) — подпрапорщик, полный Георгиевский кавалер. 
 Никоноров Николай Никонорович (р. 1939, Кудеснеры, Урмарский район) — организатор производства, в 1989—1993 — председатель колхоза им. Мичурина Урмарского района, в 1993—1996 — главный инженер управления сельского хозяйства Урмарской районной администрации. Заслуженный инженер сельского хозяйства Чувашской АССР (1982), заслуженный инженер сельского хозяйства РСФСР (1987). Награждён орденом «Знак Почёта».
 Павлов Василий Иванович (р. 1951, Кудеснеры, Урмарский район) — актёр. Работал в Чувашском республиканском театре кукол (1969—1971), с 1971 года в Чувашском государственном театре юного зрителя. Заслуженный артист Чувашской АССР (1987), народный артист Чувашской Республики (2000), заслуженный артист Российской Федерации (2008). Награждён медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».
 Петров Иван Петрович (р. 1934, Кудеснеры, Урмарский район) — передовик производства. Работал трактористом колхоза им. Мичурина Урмарского района (1961—1995). Заслуженный механизатор сельского хозяйства Чувашской АССР (1979), заслуженный механизатор РСФСР (1985). Награждён орденом «Знак Почёта», медалями.
 Пчелов Геннадий Алексеевич (р. 1937, Кудеснеры, Урмарский район) — российский аграрий и политик.

Ссылки 
Официальный сайт сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Урмарского района
Сельские поселения Чувашии